Apa este o substanță lichidă absolut indispensabilă vieții. De asemenea, acest termen se mai poate referi la:

Localități din România 
 Apa, reședința comunei cu același nume din județul Satu Mare
 Apa Asău, sat în județul Bacău
 Apa Neagră, sat în județul Gorj
 Apele Vii, reședința comunei cu același nume din județul Dolj

Alte semnificații 
  Apă, articol ce tratează apa așa cum este percepută în viața de zi cu zi
  Apă dulce, articol ce tratează problemele apei cu un conținut redus de minerale
  Apă (mitologie), articol care arată semnificația apei în mitologie
  Apă (moleculă), articol ce se ocupă cu studierea apei ca substanță chimică
  Ape subterane sau ape freatice
  Apă potabilă, articol ce tratează apa ce poate fi folosită pentru consumul oamenilor, plantelor și al animalelor
  Elementul Apei, elementul Xiaolin al călugărului Omi, personajul principal din seria de animație Xiaolin Showdown

Vezi și 

 Aisberg 
 Apă (pagină de date) 
 Apă de izvor 
 Apă distilată 
 Apă dublu-distilată 
 Apă dulce
 Apă grea 
 Apă hipergrea 
 Apă industrială 
 Apă minerală 
 Apă pe Lună
 Apă poluată

 Apă potabilă
 Apă proaspătă 
 Apă regală
 Apă sărată 
 Apă sfințită
 Apă stătătoare 
 Apă termală
 Apă-terapie
 Ape interioare
 Ape subterane
 Ape teritoriale
 Apele teritoriale din Indonezia

 Calitatea apei 
 Calotă polară 
 Circuitul apei în natură
 Dehidratare 
 Desalinizare 
 Ecohidrologie 
 Evaporare 
 Fântână 
 Fluviu 
 Forme de apă dulce 
 Ghețar 
 Gospodărirea apelor

 Hidrografie 
 Hidrologie 
 Intoxicație cu apă 
 Inundații
 Ionizarea apei 
 Irigații 
 Izvor 
 Lac 
 Lapoviță
 Ninsoare 
 Ploaie 
 Precipitații 

 Puț
 Râu 
 Recircularea apei
 Resurse de apă 
 Rezervoare de apă 
 Secetă 
 Tortura picăturii de apă 
 Transpirație 
 Transvazare 
 Zăpadă 
 Ziua Apei Lumii 
 Ziua Oceanului Planetar

Legături externe 

Toponime românești